Михаи́л Петро́вич Петро́в (, д. Монашево, Кураковская волость Елабужского уезда Вятской губернии — 29 ноября 1955, Ижевск, УАССР) — советский удмуртский писатель, поэт, переводчик. Член Союза писателей СССР (с 1934 г., но в 1937 г. исключался, затем был восстановлен). Участник Великой Отечественной войны. Директор издательства «Удгиз», председатель правления Союза писателей Удмуртии, редактор журнала «Молот».  Автор романа «Старый Мултан».

Биография 
Михаил Петров родился а в деревне Монашево Кураковской волости Елабужского уезда Вятской губернии, в семье бедняка удмурта. В детстве Петров постоянно сталкивался с нищетой, горем и произволом царской власти в отношении удмуртов. С 12 лет остался без родителей. С приходом советской власти Петров становится активным деятелем преобразования села в соответствии с планами социализма. В голодный 1921 г. в поисках работы отправился в Можгу и устроился регистратором в укоме партии, попутно и активно занимаясь самообразованием и чтением книг. В 1923 году окончил областную совпартшколу и был направлен в военную школу в Ульяновск. Впоследствии Петров заканчивает областную партшколу, а затем учится в школе командного состава, окончив которую служит в частях ГПУ. Член КПСС с 1926 года. В 1928 году начал печататься на страницах газеты «Гудыри» (первые рассказы, стихотворения о Красной Армии и ряд частушек). В 1933 году работал корреспондентом в издании «Удмурт коммуна» и молодёжном журнале «Молот», был одним из организаторов Союза писателей Удмуртии. 

В 1937 году М. Петров, вместе с другими писателями, был назван врагом народа, пособником троцкистов и националистов. 

В 1941 ушёл добровольцем на фронт. Воевал под Москвой в составе 49-ой бригады, сформированной в суровые дни 1941 года в городе Глазове, а позднее 208-ой стрелковой дивизии, которая воевала в Восточной Пруссии и штурмовала город-крепость Кенигсберг. 

В послевоенные годы был директором Удмуртского госиздательства (1945 — 1947), председателем правления Союза писателей Удмуртии (1950 — 1952), редактором журнала «Молот».

Писатель скоропостижно скончался 29 октября 1955 года в Ижевске.

Семья
У него дочь Ольга.

Внук — Никулин Валерий.

Литературная деятельность 
Первые литературные произведения Петрова появляются в 1923 году и посвящаются им Красной Армии — Степан Петров, В новую жизнь. В дальнейшем Петров касается темы деревни и её коллективизации. Так в начале 30-х годов выходят несколько рассказов на эту тему, сборник «Зуб за зуб» и пьеса «Батрак». В 30-е года также в составе научно-исследовательской экспедиции изучает устно-поэтическое творчество удмуртского народа. В результате этой экспедиции и обработки имеющегося материала Петров выпускает два сборника песен. Один из них — Родник (1934) — выдвинул писателя в число лучших удмуртских поэтов. Впоследствии народные мотивы этих сборников и способы построения стиха Петров использовал в своих поэмах «Италмас» и «Наташа». Помимо этого в 30-40-е года Петров активно занимается поэзией и переводами на удмуртский язык, в том числе знакомя удмуртов с произведениями Лермонтова, Шевченко и Франко. Переводит Слово о полку Игореве, Давида Сасунского, романы Рождённые бурей и Поднятая целина.

В 1939 году выходит поэтический сборник Петрова «Стихотворения и песни». Во время Великой Отечественной войны печатал в армейских газетах свои стихи и очерки. Впоследствии его произведения военных лет были объединены в сборники «Сквозь ураган» и «За жизнь». Со второй половины 40-х годов и до своей смерти Петров активно переводит, в том числе пьесы Максима Горького «На дне», «Васса Железнова», «Враги»; «Власть тьмы» Льва Толстого; стихотворения М. Исаковского; «Василий Тёркин» А. Твардовского. Также Михаил Петров продолжает заниматься своим собственным творчеством — издаёт повесть «Перед рассветом».

В своём творчестве касался тематики Красной Армии, «Мултанского дела» (роман «Старый Мултан»), деревни и её коллективизации. Изучал и обрабатывал устно-поэтическое творчество удмуртского народа.

Награды 
Награждён орденами «Знак Почёта» (1955) и «Трудового Красного Знамени», а также «орденом Красной Звезды» и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы».
Почётными грамотами Президиума УАССР.

Сочинения 
Рассказы
 1928 — Степан Петров
 1928 — В новую жизнь

Сборники
 Зуб за зуб
 Родник
 Сквозь ураган
 За жизнь

Поэмы
 Италмас
 Наташа
 Песня не умрёт (посвящается Филиппу Кедрову)

Повести
 Перед рассветом

Романы
 Старый Мултан

Библиография 
Выборочно:
 Италмас: Поэма. — Ижевск, 1946. — 48 с.
 Песня не умрёт: Поэма и стихи: [Пер. с удмурт.]. — Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1954. — 80 с.; ил.
 Старый Мултан: Роман. — : Советский писатель, 1956. — 420 с.; портр.
 Старый Мултан: Роман. [Пер. с удмурт. автора и А. Дмитриевой. Оформление Л. Васева]. — Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1957. — 382 с.: ил., портр. — 15000 экз.
 Старый Мултан: Роман. [Пер. с удмурт. автора и А. Дмитриевой]. — Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1958. — 386 с.: ил., портр. 
 Старый Мултан: Роман. [Пер. с удм. авт. и А. Дмитриевой; Иллюстрации И. А. Радыгин]. — Ижевск: Удмуртия, 1969. — 388 с.: ил.
 Старый Мултан: Роман. [Перевели с удм. авт. и А. Дмитриева; Иллюстрации Ю. Корнышев]. — Москва: Известия, 1973. — 414 с.: ил. (Б-ка "Дружбы народов")
 Пятеро бесстрашных: Рассказы. — Пер. с удм. Н. и А. Демьяновых. — Ижевск: Удмуртия, 1974. — 70 с.; портр.
 Старый Мултан: Роман. — Пер. с удм. авт. и А. Дмитриевой. — : Современник, 1980. — 400 с. (Б-ка Рос. романа)
 Перед рассветом: Повесть, поэмы, стихи, рассказы. [Для сред. и ст. шк. возраста]. Послесл. Д. Яшина. — Ижевск: Удмуртия, 1983. — 259 с.: портр. 
 Италмас: Легенда [в стихах]. На рус. и удм. яз. — Перервод с удм. В. Семакина. — Ижевск: Удмуртия, 1984. — 47 с.: цв. ил.
 Старый Мултан: Роман. — Перевод с удм. автора и А. Дмитриевой. Предисловие Ф. Ермакова. — Устинов: Удмуртия, 1985. — 368 с.; 50 000 экз. (Библиотека удмуртского романа «Италмас»)
 Старый Мултан: Роман. — Пер. с удм. А. Дмитриевой и автора. — : Современник, 1990. — 367 с. — ISBN 5-270-00904-8 (Б-ка лит. народов Поволжья и Приуралья)
 Старый Мултан: Роман: [Пер. с удмурт.] Вступ. ст. Ермакова Ф. К. — Ижевск: Удмуртия, 1995. — 358 с.; ил. ISBN 5-7659-0622-2
 Италмас: Поэма. — На удм. и рус. яз. — Ижевск, 2002. — 55 с. 
 Италмас: Поэма. — На удм. и рус. яз. Перевод В.К. Семакина. — Ижевск, 2006. — 56 с. Маша красотка  
 Наташа: Поэма. — На удм. и рус. яз.: Перевод В.К. Семакина. — Ижевск, 2008. — 84 с.
 Италмас = Италмас: поэма. [Пер. с удм. В. К. Семакина; худож. В. Л. Белых.] — Ижевск: Удмуртия, 2009. — 63 с.: цв. ил. ISBN 978-5-7659-0533-3
 Италмас: комиӧдӧм удмурт поэма. — Сыктывкар: Коми респ. тип., 2012. — 47 с.: портр., цв. ил.  ISBN 978-5-7934-0499-0

Собрание сочинений 
 Собрание сочинений в 6 томах: На рус. и удмурт. яз. — [Вступ. статья Ф. Ермакова и А. Писарева]. — Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1958-1962. — 4 т.
 Том 1: Стихотворения: Песни: Поэмы: [Пер. с удмурт.]. — 1958. — 123 с., 1 л. портр.
 Том 2: Рассказы и очерки. — 1962. — 204 с. 
 Том 3: Перед рассветом: Повесть: [Пер. с удмурт. Н. Ермолаевой.] — 1963. — 228 с.
 Том 4: Старый Мултан: Роман. — 1962. — 384 с.

Память 
В честь Михаила Петрова в 1973 году была названа улица в Ижевске.

См. также 
 Никулин, Валерий Александрович

Примечания

Литература 
 Архипов Т. Михаил Петровлэн творчествоез//Пролетар литература понна. — Ижевск, 1932. — С. 50-58.
 Гаврилов И. «Вуж Мултан» роман сярысь // «Молот» журнал. — 1955. № 6. —С. 19-27.
 Никитина Е. И. М. Петровлэн улэмез но творчествоез. — Ижевск, 1967.
 Домокош П. История удмуртской литературы. — Ижевск, 1993. — С. 329—370.
 Река судьбы. Жизнь и творчество Михаила Петрова: Воспоминания, статьи, речи письма /Сост. . — Ижевск, 2001.

Ссылки 
 Кириллова Р. В. Мифопоэтика в поэзии Михаила Петрова.  Дисс… кандидата филологических наук. Ижевск, 2006.
 
 

Интенданты Великой Отечественной войны
Литераторы Вятской губернии
Удмуртские писатели
Удмуртские поэты
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Родившиеся в Вятской губернии